Cauchefer ist der Familienname folgender Personen:

 Philippe Cauchefer (1956), französischer Cellist
 Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin (* 1959), französische Organistin und Hochschullehrerin